Сартенехо има више значења:

 Сартенехо (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сартенехо (Сиудад дел Маиз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику